Брежани могу бити:

 Брежани (Блаце), насеље у општини Блаце, Топлички управни округ, Србија
 Брежани (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Брежани (Какањ), насеље у општини Какањ, Зеничко-добојски кантон, Федерација БиХ
 Брежани (Карловац), насеље града Карловца, Хрватска
 Брежани (Дебарца), насеље у општини Дебарца, Северна Македонија
 Брежани (Симитли), насеље у општини Симитли, Благоевградска област, Бугарска
 Брежани (Прешов), насеље у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Брежани (Знојмо), насеље у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Брежани (Клатови), насеље у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Брежани (Раковњик), насеље у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Брежани I, насеље у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Брежани II, насеље у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република

или:

 Брежани (племе), словенско племе